Julian Józef Karczewski – wojski ciechanowski
 Julian Karczewski (1806–1833) – polski malarz